«День Шакала» — кинофильм. Экранизация одноимённого произведения Фредерика Форсайта. В 1997 году вышел ремейк — фильм «Шакал».
Премьера в США состоялась 30 июля 1973 года.

Сюжет 
Группа заговорщиков под предводительством Бастьена-Тири совершает неудачное покушение на президента Франции генерала де Голля. Спустя несколько месяцев спецслужбы Франции арестовывают почти всех заговорщиков. Приговорённый к смерти Бастьен-Тири убеждён, что ни один французский солдат не поднимет на него оружия, но его надежды не оправдываются: расстрельный взвод в полном составе без колебаний выполняет приказ. 

Получив известие о гибели предводителя, уцелевшие главари ОАС соглашаются с решением полковника Родá нанять для убийства де Голля профессионала, неизвестного спецслужбам Франции. Перебрав 11 досье, Родá останавливает выбор на молодом англичанине-снайпере, который уничтожил доминиканского диктатора Трухильо. Англичанин соглашается и заявляет, что генерал де Голль не сотрудничает со своей лучшей в мире охраной. Однако он требует баснословную сумму денег в 500 тысяч долларов, и ОАС, чтобы добыть деньги, организует серию грабежей банков. 

До окончания операции главари ОАС затворяются на верхних этажах римского отеля, принадлежащего бывшему парашютисту. Это привлекает внимание французских спецслужб, и они организуют похищение приспешника Родá Воленского. Не выдержав пыток, Воленский рассказывает о встрече Родá с неким англичанином по прозвищу Шакал. В МВД Франции осознают опасность заговора и поручают расследование лучшему французскому детективу, комиссару Лебелю. Тот обзванивает глав спецслужб других стран. Британский комиссар Моллинсон указывает ему на некоего Чарльза Калтрупа. Премьер-министр Британии узнаёт о запросе французов и приказывает Моллинсону провести расследование. Между тем любовница одного из участников секретного совещания при министре внутренних дел Франции оказывается агентом ОАС и передаёт новости о поисках Шакала.      

Шакал приступает к действиям: получает британский паспорт на имя давно умершего человека, крадёт паспорт у датчанина Эре Лундквиста, в Генуе заказывает снайперскую винтовку особой конструкции, а также фальшивые документы, при этом убив шантажировавшего его изготовителя документов. Несмотря на предупреждение ОАС, что французские спецслужбы начали за ним охоту, Шакал не отказывается от своего плана. В районе Ниццы он проводит ночь в отеле, где соблазняет немолодую, но всё ещё красивую баронессу де Монпелье. На следующий день, разбив в случайной аварии машину, Шакал укрывается в её замке. Влюблённая женщина признаётся ему, что его искала полиция, после чего он убивает её, надевает личину Лундквиста и на поезде прибывает в Париж. Здесь он сразу же направляется в турецкие бани, где знакомится с Жюлем Бернаром и соглашается погостить у него. Убив Бернара, Шакал дожидается в его квартире Дня освобождения (25 августа). В день праздника, несмотря на беспрецедентные меры безопасности, Шакал под видом одноногого калеки проникает в дом с окнами на площадь, где де Голль должен производить награждение участников Сопротивления. В последние минуты комиссар Лебель после опроса постового разгадывает личину Шакала, врывается в квартиру и пристреливает убийцу.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил в целом позитивную реакцию от критиков. На сайте Metacritic рейтинг фильма составляет 80 из 100 на основании 8 отзывов.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Великобритании
Экранизации произведений Фредерика Форсайта
Тайные общества в культуре и искусстве
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1973 года
Фильмы Франции 1973 года